Серге́й Ткаче́нко:
 
 Ткаченко, Сергей Викторович (род. 1979) — украинский футболист.
 Ткаченко, Сергей Викторович (род. 1999) — казахстанский прыгун с трамплина.
 Ткаченко, Сергей Степанович (1923—1997) — травматолог-ортопед, член-корреспондент АМН СССР (1986), генерал-майор медицинской службы.